Catedral de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro puede referirse a:

Catedral de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Rapid City

Catedral de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, templo católico en Astaná

Catedral de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, templo católico en Prizren

Catedral de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Niamey

Catedral de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, templo católico en El Vigía